Bautz ist

 Bautz, deutsches Erntemaschinenunternehmen
 Bautz (Verlag), deutscher Verlag
 Bautz, Beiname des Adelsgeschlechts Capler von Oedheim

Bautz ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Bautz (1881–1972), deutscher Maler
 Ekkehard Bautz (* 1933), deutscher Genetiker
 Erich Bautz (1913–1986), deutscher Radrennfahrer
 Franz Josef Bautz (1925–2011), deutscher Journalist und Publizist
 Friedrich Wilhelm Bautz (1906–1979), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Joseph Bautz (1843–1917), deutscher Theologe und Priester
 Julia Bautz (* 1993), deutsche Synchronsprecherin und Sängerin
 Julius Bautz (1842–1907), deutscher Pädagoge und Chorleiter 
 Marie Bautz (1879–1929), deutsche Politikerin (SPD)
 Michael Bautz (1940–2017), deutscher Geistlicher, Generalvikar von Dresden-Meißen
 Traugott Bautz (1945–2020), deutscher Buchhändler, Verleger, Studienrat und Herausgeber des Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons
 Werner Bautz (1949–2008), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Bouts